Марија Шарапова је други пут освојила турнир. У финалу је победила Пати Шнидер резултатом 6:2, 3:6, 6:0

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com.

Отворено првенство јужне Калифорније у тенису — појединачно
Отворено првенство јужне Калифорније у тенису 2007.